Rakovi, životinje
 Rak (znak), horoskopski znak
 Rak (zviježđe), zviježđe sjevernog neba
 Rak (bolest), zloćudni oblik novotvorine